Людмила Ивановна Ханжова (17 декабря 1956, Махачкала, Дагестанская АССР, СССР) — заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, хоровой дирижёр, педагог, общественный деятель, инициатор создания Республиканских фестивалей хоровой музыки в Дагестане.

Закончила Саратовскую государственную консерваторию, аспирантуру (кл. проф. Сидоровой Е. П.).

В 1986 г. организатор и художественный руководитель женского хора «Молодость» Дагестанского педагогического института. Под её руководством хор стал Лауреатом телевизионного конкурса ЦТ «Товарищ-песня»(1986-87г.), Лауреатом II Всесоюзного фестиваля народного творчества (1987 г.)

В 1991 году организовала женский хор «Элегия» Махачкалинского музыкального училища (теоретический и фортепианный отделения). Хор — Лауреат пяти республиканских хоровых фестивалей, сделаны фондовые записи на радио(ГТРК «Дагестан»).

В 1996-1998 годах — руководитель сводного хора Колледжа культуры. В 1998 году хор завоевал Гран-при на конкурсе среди средних учебных заведений г. Махачкалы.

С открытием Дагестанского государственного театра оперы и балета — главный хормейстер театра (1998—2002 года). Постановщик первых двух национальных опер: «Хочбар» Готфрида Гасанова и «Ирчи-Казак» Наби Дагирова.

Хор оперного театра участвовал в IV Всероссийском фестивале «Мир Кавказу»(ноябрь 1999 г., Махачкала), Лауреат республиканских хоровых фестивалей.

В 1999—2006 годах — художественный руководитель сводного хора средне-специальной школы милиции МВД РД, лауреат конкурсов «Милицейские таланты» РД.

Является главным дирижёром сводного хора республиканских хоровых фестивалей.

С февраля 2008 года — художественный руководитель и главный дирижёр Государственного хора республики Дагестан.

В 2009 году Госхору Дагестана присуждён Грант президента республики Дагестан.

В 2014 году хор принял участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в г. Сочи.

Член жюри I Всероссийского музыкального конкурса  по специальности "Хоровое дирижирование" (Краснодар, 2011)

Член жюри  I Открытого фестиваля детско-юношеского творчества им. К. В. Молчанова (Москва, 2015).

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств Республики Дагестан
 заслуженный деятель Всероссийского Музыкального Общества
 За большие творческие заслуги в деле пропаганды хорового искусства и в связи с празднованием 200-летия А. С. Пушкина, удостоена «Благодарности» Министерства Культуры России и награждена памятной медалью Народного-патриотического Союза России (2000 г.)
 Удостоена диплома Фонда развития отечественного музыкального искусства им. П. И. Чайковского (Москва, 2008 г.)

Примечания

Ссылки 
 Интервью Л. Ханжовой. Газета "Махачкалинские известия" (04.03.2011)

Источники 
 Кривоносова С. Профессор русской песни  / С. Кривоносова // Дагестанская правда. - 2016. - 2 дек. (№№ 362-363). - С. 12.

Культура Дагестана
Заслуженные деятели искусств Дагестанской АССР